MCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mccomb / Pike County, Mc Comb (Mississippi), Stati Uniti